Există două cursuri de apă cu numele de Zeletin:
 Zeletin, afluent al Berheciului;
 Zeletin, afluent al Bâscăi Chiojdului.